

Topónimos
Sora (Boyacá) — município da Colômbia
Sora (Catalunha) — município da Espanha
Sora (Frosinone) — comuna italiana do Lácio
Soras — distrito do Peru
Ducado de Sora — estado italiano semi-independente que existiu entre 1443 e 1796
Castamonu — cidade turca à beira do mar Negro que alguns historiadores indentificam com a cidade clássica de Sora

Personagens de ficção
Sora (Kingdom Hearts)

Outros usos
Sora Ltd. — empresa de videojogos japonesa
Project Sora — desenvolvedora de jogos eletrônicos japonesa subsidiária da Nintendo
Sora (Ayaka Hirahara) — quinto álbum da cantora de J-Pop Ayaka Hirahara

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de quadrinhos